Neuf comtés des États-Unis portent le nom de comté de Knox () :
 le comté de Knox, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Knox, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Knox, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Knox, situé dans l'État du Maine ;
 le comté de Knox, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Knox, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Knox, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Knox, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Knox, situé dans l'État du Texas.

Voir aussi Fort Knox.